Porococcus är ett släkte av insekter. Porococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Porococcus